Эбергард — фамилия, имя и топоним.

Фамилия 
 Эбергард, Андрей Августович (1856—1919) — русский военно-морской и государственный деятель, адмирал.
 Эбергард, Филипп — российский ветеринарный врач XIX века, автор множества трудов по ветеринарии.

Имя 
 Эбергард Фриульский (ок. 810—866) — маркграф и герцог Фриуля с 828.

Топоним 
 Эбергард — населённый пункт при станции, Дальнереченский район, Приморский край
 Эбергард — станция ДВЖД, Дальнереченский район, Приморский край, названа в честь инженера-путейца Ю. Н. Эбергарда.

См. также 
 Эберхард
 Эберг

Примечания